Synagogi w Paryżu:
 Synagoga w Paryżu (ul. Chasseloup-Laubat)
 Synagoga w Paryżu (ul. Notre-Dame-de-Nazareth)